Jacob zegent de zonen van Jozef (Maarten van Heemskerck), prent van Dirck Volckertsz. Coornhert naar Maarten van Heemskerck
Jacob zegent de zonen van Jozef (Rembrandt), schilderij van Rembrandt